La stagione WBA 2011 fu l'ottava della World Basketball Association. Parteciparono 6 squadre in un unico girone. Rispetto alla stagione precedente si aggiunsero i Tennessee Tornadoes, e gli Upstate Heat. I Rome Gladiators ripresero le operazioni. I Decatur Court Kings si spostarono a Conyers, rinominandosi Conyers Court Kings. I Franklin Knights e i Jacksonville Bluewaves scomparvero.

Le prime quattro classificate della regular season disputarono le final four.

Squadre partecipanti

Classifica

Play-off

Semifinali

Finale

Tabellone

Vincitore

Premi WBA
 WBA Player of the Year: B.J. Puckett, Gwinnett Majic
 WBA Coach of the Year: David Akin, Gwinnett Majic
 WBA Rookie of the Year: Jonathan Mandeldove, Gwinnett Majic
All-WBA First Team
B.J. Puckett, Gwinnett Majic
Jonathan Mandeldove, Gwinnett Majic
All-WBA Second Team
Adrien Borders, Gwinnett Majic
Junard Hartley, Gwinnett Majic
All-WBA Third Team
Andrew Dikus, Gwinnett Majic

Note

Stagioni WBA (2004-2013)
Pallacanestro nel 2011